Persborg station är en pågatågstation i Malmö, i delområdet Persborg, stadsdelen Rosengård.
Persborg ligger längs med Kontinentalbanan, som på bansträckan genom Malmö tidigare trafikerats av pågatågen mot Ystad. Den 15 augusti 2011 kopplades linjen Malmö-Ystad-Simrishamn in till den omkring åtta månader tidigare invigda Citytunneln. Därmed började Ystad/Simrishamnstågen stanna vid Triangeln, Hyllie och Svågertorp istället (Östervärns station stängdes 2009 och återöppnades 2018).

Persborg har 2 spår. Bansträckan vid Persborg har dubbelspår och (liksom på Öresundsbron och i Danmark) högertrafik.

Malmöpendeln 

I samband med trafikstarten av ringlinjen Malmöringen den 8 december 2018 har stationen renoverats och återöppnats för tågtrafiken.

Persborgs busshållplats 
Det går bussar till Persborg, linje 1, 35, 84, 141 och 144. Samt flygbussen till Malmö Airport. Linje 1, 35, 84 är stadstrafik och linje 141 och 144 är regionbuss. Däremot har linje 144 Malmö Persborg som ändhållplats. Dessutom är det bara vissa turer i rusningstid som vänder där. (Övriga turer kör inte hela vägen till Persborg).

Referenser

Externa länkar 
Tidtabell för Malmöpendeln

Karta över Persborgs busshållplats.

Transport i Malmö
Järnvägsstationer i Skåne län
Järnvägsstationer invigda 2018